Aemilia Tertia (~230-~163 av. J.-C.), l'épouse de Scipion l'Africain, général et homme d'État romain ;
 Junia Tertia (-75-22), une personnalité féminine de la Rome antique ;
 Mucia Tertia (I siècle av. J.-C), la troisième femme de Pompée.

Voir aussi 
 Andriana tertia, une espèce d'insectes orthoptères de la famille des Tetrigidae
 Scytodes tertia, une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Scytodidae
 Der Kampf der Tertia, un film allemand réalisé par Erik Ode, sorti en 1952